Созонова — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Фатеевского сельского поселения.

Родина Созонова Александра Андреевича — советский и российский хозяйственный деятель и организатор производства.

География 
Деревня находится недалеко от реки Инжура.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района